Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Guadalupe () :
le comté de Guadalupe, situé dans l'État du Nouveau-Mexique ;
le comté de Guadalupe, situé dans l'État du Texas.